Олег Иванович Севостьяник (14 мая 1956, Гродно) — советский футболист, правый защитник, белорусский футбольный тренер. Мастер спорта СССР (1986).

Биография 
Воспитанник гродненской ДЮСШ, первый тренер — Василий Андреевич Сипатов. В начале 1970-х годов тренировался в минском спортинтернате у Леонида Андреевича Лапунова. Затем поступил в БГОИФК, выступал за его команду в первенстве Белорусской ССР. Призывался в юношескую сборную республики, призёр всесоюзных и международных турниров. Привлекался к сборам минского «Динамо».

В 1976 году вернулся в Гродно и стал выступать за местный «Химик». Всего провёл в команде 13 сезонов, сыграв за это время 420 (по другим данным — 415) матчей во второй лиге. Дебютный матч за клуб сыграл 14 апреля 1976 года на выезде против клуба «Сперанца» (Дрокия). В сезонах 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1985 и 1987 годов выходил на поле во всех матчах своего клуба в первенстве страны. Занимает третье место в клубной истории по числу сыгранных матчей, после Валерия Абрамука (436) и Валерия Солодовникова (426).

После окончания игровой карьеры стал работать в Гродно детским тренером, в группе подготовки при команде мастеров и в СДЮСШОР № 6. В 1995—1996 годах входил в тренерский штаб юношеской сборной Белоруссии, где ассистировал Александру Башмакову.

В 1996 году вошёл в тренерский штаб взрослой команды «Немана». В январе 1997 года назначен главным тренером клуба, однако команда выступала неудачно, и после домашнего поражения от аутсайдера «Трансмаша» (1:3) 31 августа тренер был отправлен в отставку. В 1997—1998 годах продолжал работать в тренерском штабе клуба, затем вернулся к работе с детьми.

Среди его воспитанников — Дмитрий Ровнейко, Виталий Таращик, Дмитрий Доля, Геннадий Дудин, Алексей Легчилин, Павел Рыбак, Артур Бомбель, Александр Анюкевич и другие.

Стиль игры 
Выделялся на футбольном поле смелой и решительной, строгой и рассудительной, порою жёсткой, но надёжной манерой игры. Обладал хорошей скоростью и рациональной техникой владения мячом. Отличался стабильностью в игре и активными подключениями к атакующим действиям своей команды, завершал проходы по правому краю поля точными и нацеленными передачами партнёрам или ударами по воротам.

Личная жизнь 
Сын Виталий (род. 1980) — футбольный арбитр, отсудивший более 100 матчей высшей лиги Белоруссии.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ФК «Неман» Гродно
 Поздравляем юбиляра Олега Ивановича Севостьяника!
 «Юревич сказал „спасибо“ за Рыбака»

Футболисты СССР
Игроки ФК «Неман» Гродно
Футбольные тренеры Белоруссии
Тренеры ФК «Неман» Гродно